Lally steht für:

 eine Siedlung der Gemeinde Blonay, Kanton Waadt, Schweiz

Lally ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Lally (* 1975), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Arthur Lally (1901–1940), britischer Jazzmusiker und Arrangeur
 Gérard de Lally-Tollendal (1751–1830), französischer Politiker, Mitglied der Académie française
 Jade Lally (* 1987), britische Diskuswerferin
 Joe Lally (* 1963), US-amerikanischer Rockbassist
 Mick Lally (1945–2010), irischer Schauspieler
 Thomas Arthur de Lally-Tollendal (1702–1766), französischer General
 Tony Lally (* 1953), irischer Radrennfahrer 

Siehe auch:
 Laly
 Lalli